Pereval Bashkenskiy är ett bergspass i Azerbajdzjan.   Det ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Pereval Bashkenskiy ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pereval Bashkenskiy är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Şahdağ,  meter över havet,  km söder om Pereval Bashkenskiy. Närmaste större samhälle är Çatax,  km norr om Pereval Bashkenskiy. 

Omgivningarna runt Pereval Bashkenskiy är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Pereval Bashkenskiy är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Gədəbəy Rayonu